część rzeczywista liczby zespolonej
 część rzeczywista kwaternionu